D36 (hunebed), een hunebed in Drenthe
 D36 (Kroatië), een nationale weg in Kroatië
 de ECO-code voor een variant van de schaakopening Geweigerd damegambiet